

Cinema 
 Sur – film diretto da Fernando Ezequiel Solanas (1988)

Codici 
 SUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Summer Beaver (Canada)
 SUR – codice ISO 3166 del Suriname
 SUR – vecchio codice valutario ISO 4217 del Rublo sovietico (ora sostituito dal Rublo russo-RUB), ex valuta dell'Unione Sovietica

Editoria 
 Sur – rivista letteraria argentina
 TeleSUR – catena televisiva latinoamericana
 Edizioni SUR - casa editrice italiana

Fumetti 
 Abin Sur – personaggio dei fumetti DC Comics
 Amon Sur – personaggio dei fumetti DC Comics

Geografia

Libano 
 Ṣūr – nome arabo di Tiro, città e sito archeologico nel distretto di Tiro (Sud Libano)

Oman 
 Sur – città (al-Sharqiyya)

Panama 
 Barrio Sur – comune nel distretto di Colón (Colón)

Spagna 
 Poligono Sur – quartiere di Siviglia, città nella provincia di Siviglia (Andalusia)

Svizzera 
 Sur – ex comune ora frazione di Surses, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)
 Sur – nome romancio di Sufers, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Tuchia 
 Distretto di Sur – distretto della provincia di Diyarbakır (Anatolia Sud Orientale)

Letteratura 
 Sur – racconto di Ursula K. Le Guin (1982)

Musica 
 Sur – brano musicale di Aníbal Troilo e testo di Homero Manzi (1948)

Religione 
 Sur – personaggio biblico
 Sur – divinità etrusca e italica

Pagine correlate 
 El sur
 Sur (valuta)